Festus kan syfta på:

 Porcius Festus
 Festus Mogae
 Festus, Missouri
 Festus (dikt) – en dikt av Philip James Bailey